HNA ist die Abkürzung für:
 Flughafen Hanamaki in Morioka, Region Tōhoku, Japan nach dem IATA-Code
 Handelsschiff-Normen-Ausschuss, Deutsches Institut für Normung e.V. Normausschuß Schiffbau (DIN-HNA)
 Hawaii Nurses’ Association, Pflegedienst-Verband auf Hawaii, USA
 Heeres-Nachrichtenamt, militärischer Auslandsgeheimdienst Österreichs
 Hella North America, Tochter des deutschen Automobilzulieferers Hella (Unternehmen)
 Hereditäre Neuralgische Amyotrophie, erblich bedingte Krankheit der peripheren Nerven, die zu Lähmungen führt
 Hessische/Niedersächsische Allgemeine, Tageszeitung mit Sitz in Kassel
 Hierarchical Network Architecture, Netzwerkkonfiguration
 High North Alliance bzw. Høge Nord Alliansen, Dachorganisation von Fischer- und Reederverbänden aus Norwegen, Island, Kanada, Grönland und Färöer
 Historische Netzwerkanalyse
 Hoch Nordmeer-Island antizyklonal, Begriff aus der Meteorologie
 Hockey North America, Eishockey-Verband mit Sitz in Sterling (Virginia), USA
 Human Neutrophil Antigen
 HNA Group, eine im Tourismus und Flugsektor tätige Unternehmensgruppe aus China
 1,5-Anhydrohexitol-Nukleinsäure, eine Xenonukleinsäure

Abkürzung